Осно́вность может означать:

 Основность — химический показатель равный отрицательному десятичному логарифму концентрации в растворе ионов OH−.
 Основность — отношение (в процентах по массе) содержания осно́вных и кислых оксидов в железорудных материалах, а также в доменных, сталеплавильных и других шлаках.